Breathitt ist der Familienname folgender Personen:

 Edward T. Breathitt (1924–2003), US-amerikanischer Politiker
 James Breathitt (1890–1934), US-amerikanischer Politiker
 John Breathitt (1786–1834), US-amerikanischer Politiker